Minas pode referir-se aos departamentos argentinos:

Minas (departamento de Córdoba)
Minas (departamento de Neuquén)

Desambiguação